Тафтан:

 Тафтан — вулкан в Иране.
 Тафтан — город в Пакистане.
 Тафтан — хлеб в иранской и пакистанской кухне.